9-й сезон Мирового шоссейного кубка UCI — велошоссейного сезонного турнира 1997 года.

Обзор сезона 
Календарь турнира претерпел изменения по сравнению с прошлым сезоном. Из него исчезла японская гонка Кубок Японии. Таким образом турнир состоял из 10 однодневных гонок проходивших в Европе. Проводившая в прошлые сезоны гонка Лидс Интернейшинал Классик сменила своё название на Рочестер Интернейшинал Классик.

Регламент турнира остался прежним.  Индивидуальный рейтинг  предусматривал начисление очков первым 25 гонщикам на каждой гонке (их количество не зависело от гонки). Чтобы быть классифицированным в итоговом рейтинге гонщик должен был принять участие в 6 из 10 гонок. Победитель сезона определялся по общей сумме набранных очков в течение всех гонок. Командный рейтинг рассчитывался по двухступенчатой схеме. По итогам каждой гонки суммировались места трёх лучших гонщиков каждой команды. После чего происходило ранжирование команд по возрастанию суммы мест. Очки получали 10 лучших команд на каждой гонке. Чтобы быть классифицированным в итоговом рейтинге команда должна была принять участие в 8 из 10 гонок. Победитель сезона определялся по общей сумме набранных очков в течение всех гонок.
Начисляемые очки

Победителем индивидуального рейтинга стал итальянец Микеле Бартоли. Второе место занял датчанин Рольф Сёренсен, третье  – итальянец Андреа Тафи. 

Среди команд стран первенствовала . Второй стала , третьей  – .

Календарь

Итоговый рейтинг

Индивидуальный

Командный

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
  Результаты гонок Мирового шоссейного кубка UCI 1997 на архивной странице Cyclingbase
 Результаты гонок Мирового шоссейного кубка UCI 1997 на Memoire du cyclisme
 Итоговые результаты Мирового шоссейного кубка UCI 1997 на Memoire du cyclisme